Helmreich ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst J. M. Helmreich (1922–2017), deutscher Biochemiker
 Georg Helmreich (1849–1921), deutscher Klassischer Philologe und Medizinhistoriker
 Leonhard Helmreich (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Paul Helmreich (1579–1631), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Rudolf Helmreich (1839–1913), österreichischer Bauingenieur
 Stefan Helmreich (* 1966), US-amerikanischer Anthropologe
 William B. Helmreich (1945–2020), US-amerikanischer Judaist und Soziologe